Piège de feu (film, 1991) (Fire: Trapped on the 37th Floor), un téléfilm américain réalisé par Robert Day
 Piège de feu (film, 2001) (Firetrap), un film américain réalisé par Harris Done
 Piège de feu (film, 2004) ou Échelle 49 au Québec (Ladder 49), un film américain réalisé par Jay Russell